Томтор () — село в Верхоянском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Дулгалахского наслега.

География 
Село находится за Северным полярным кругом, на расстоянии 232 километров от административного центра улуса — посёлка Батагай.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 16-17 °C; самого холодного (декабрь-января) −45 −55 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—300 мм. Снежный покров держится в течение 215—235 дней в году.

История 
ТОМТОР — холм, бугор, возвышенность (якут.). (Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М. 1984. С.400)

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Дулгалахский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 88 % из 454 чел.

Инфраструктура 
Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Рыболовство, пушной промысел.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Верхоянского улуса